Тимошук Д. В. - советский физик, сотрудник лаборатории №2 АН СССР
 Тимашук, Лидия Феодосьевна (также пишется и Тимошук, 1898—1983) - советский врач-кардиолог.
Близкий по звучанию вариант:
 Тимощук, Анатолий Александрович (род. 1979) - украинский футболист